Мечеть Абу Муслима () — мечеть в селении Крыз Губинского района Азербайджана (в настоящее время разрушена). На стене мечети имеется камень с датой «١٣١» — «131», что соответствует примерно 749 году по григорианскому календарю.

В 2017 году министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики включило мечеть в список исторических и культурных памятников, но при этом отказавшись от реставрации, сославшись на нехватку средств.

Фотогалерея 

Крыз